

Geografia

Francia 
 Chalais – comune nel dipartimento dell'Indre (Centro-Valle della Loira)
 Chalais – comune nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania)
 Chalais – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Chalais – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)

Svizzera 
 Chalais – comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)

Altro 
 Ordine di Chalais – ordine monastico